Constanta – stacja kolejowa w Konstancy, w okręgu Konstanca, w Rumunii. Stacja posiada 3 perony.

Stacje i przystanki kolejowe w Rumunii
Transport w Konstancy